Клауссен (Claussen) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1979) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Цинциннати Редс».
 Бринк-Клауссен, Бьёрн (1942—2022) — датский шахматист.
  — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта.
  (1911—2001) — немецкий тяжелоатлет, участник Олимпийских игр (1952).
  (1879—1941) — шведская оперная певица, артистка «Метрополитен-опера» (1917—1932).

См. также 
  (1873—1957) — норвежский юрист, политик и спортивный функционер, президент Норвежской конькобежной ассоциации (1916—1918, 1919—1922).